Wilhelm Nebelung ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Nebelung (Journalist) (1864–1920), deutscher Journalist und Politiker (DDP) 
 Wilhelm Nebelung (Bergmann) (1889–1964), deutscher Bergmann